Уикипедия на хаитянски креолски език () е раздел на хаитянски креолски език в Уикипедия. Проектът започва работа през август 2004 година.

Статистика

Посещаемост 

Хаитянски креолски език
Хаитянски креолски език
Култура на Хаити
Култура на Доминиканската република